Das Copa BBVA Colsanitas 2011 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Bogotá. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2011. Das Turnier fand vom 14. bis zum 20. Februar 2011 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Lourdes Domínguez Lino und Mathilde Johansson, das Domínguez Lino in drei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Edina Gallovits-Hall / Anabel Medina Garrigues in drei Sätzen gegen Sharon Fichman / Laura Pous Tió.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2011
WTA Bogotá